Васильчу́к — українське прізвище.

 Васильчук Антін (Васиньчук Антін Климентійович, 1885—1935) — український громадський діяч на Холмщині, політик, агроном. Уповноважений уряду УНР у справах репатріації населення Холмщини і Підляшшя.
 Васильчук Богдан Віталійович (2001—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Васильчук Віктор Борисович (1960) — український письменник і журналіст.
 Васильчук Володимир Миколайович (* 1959) — доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України..
 Васильчук Дмитро Анатолійович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Васильчук Іван Миколайович — український поет.
 Васильчук Олександр Дмитрович (1923—1998) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Васильчук Олександр Степанович (1922—2006) — народний лікар.
 Васильчук Петро Олександрович (1945) — заслужений будівельник України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук